Pandia a görög mitológiában Zeusz és Szeléné leánya
Pandia a Jupiter 2017-ben felfedezett holdja
Pandia az ókori Hellászban tartott fesztivál